Нави — название, которое некоторое время носила звезда Гамма Кассиопеи.
 Нави — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Нави — деревня в волости Выру уезда Вырумаа, Эстония.
 Ле Нави — тематический водный парк в городе Каттолика, Италия.
 Нави Мумбаи — город на западе индийского штата Махараштра.
 «Общество Нави» — расистская организация.
 Навлата (Нави) Рават — американская актриса.
 Нави, Назрин (род. 1988) — малайзийский футболист.
 Нави, Эли (род. 1967) — израильский гребец.
 Нави, Элияху (1920—2012) — израильский политик.
Нави (Na'Vi) — сокращенное название киберспортивного клуба Natus Vincere.

См. также 
 Навьи
 На’ви (значения).